Septima (z lat. septimus – sedmý) má následující významy:

 septima (hudba) – jeden z hudebních intervalů
 septima – sedmý ročník víceletých gymnázií
 septima (šerm) – jeden z postojů při šermu
 Septima (nakladatelství) – české nakladatelství

Externí odkazy